В списке представлены командующие войсками военных округов и флотами Вооружённых сил Российской Федерации, с 1991 года.

Военные округа Вооружённых Сил Российской Федерации (с 2010 г.)

Восточный военный округ

Западный военный округ

Центральный военный округ

Южный военный округ

Упразднённые военные округа (1991—2010 гг.)

Дальневосточный военный округ (до 2010 г.)

Забайкальский военный округ (до 1998 г.) 
 Третьяков, Валерий Степанович (31 августа 1991 г. — 17 июля 1996 г.) генерал-полковник
 Кормильцев, Николай Викторович (17 июля 1996 г. — 28 марта 1998 г.) генерал-полковник

Ленинградский военный округ (до 2010 г.)

Московский военный округ (до 2010 г.) 
 Топоров, Владимир Михайлович (23 августа 1991 г. — 10 июня 1992 г.) генерал-полковник (24 октября 1991 г.)
 Кузнецов, Леонтий Васильевич (17 июля 1992 г. — 20 апреля 1999 г.) генерал-полковник (24 октября 1991 г.)
 Пузанов, Игорь Евгеньевич (20 апреля 1999 г. — 28 марта 2001 г.) генерал-полковник (1999)
 Ефремов, Иван Иванович (12 июля 2001 г. — 6 июня 2005 г.) генерал-полковник (1999), генерал армии (22 февраля 2004 г.)
 Бакин, Владимир Юрьевич (6 июня 2005 г. — 5 февраля 2009 г.) генерал-полковник (22 февраля 2004 г.), генерал армии (23 февраля 2007 г.)
 Герасимов, Валерий Васильевич (5 февраля 2009 г. — 23 декабря 2010 г.) генерал-полковник (12 июня 2005 г.)

Приволжский военный округ (1992—2001 гг.) 
 Сергеев, Анатолий Ипатович (7 июля 1992 г. — 24 марта 2001 г.) генерал-полковник

Приволжско-Уральский военный округ (до 1992 г. и в 2001—2010 гг.)

Северо-Кавказский военный округ

Сибирский военный округ

Уральский военный округ (1992—2001 гг.)

Московский округ ПВО (до 1998 г.) 
 Генерал-полковник авиации Корнуков Анатолий Михайлович, 08.1991 — 1998 г.

Московский округ ВВС и ПВО (1998—2002 гг.) 
 Васильев, Геннадий Борисович (1998—2002) генерал-полковник (2000)

Флоты Военно-Морского Флота Российской Федерации

Балтийский флот 
 1985-13.12.1991                                               Иванов Виталий Павлович, адмирал (1987).
 13.12.1991-28.11.2000                                     Егоров Владимир Григорьевич, адмирал (24.10.1991).
 11.04.2001, № 415* — 06.05.2006, № 461*     Валуев Владимир Прокофьевич, адмирал (11.12.2001)
 06.05.2006, № 461* — 06.12.2007, № 1137*   Сиденко Константин Семёнович, вице-адмирал (09.06.2001).
 06.12.2007, № 1137* — 08.09.2009                 Мардусин Виктор Николаевич, вице-адмирал (2002).
 08.09.2009-06.05.2012                                     Чирков Виктор Викторович, вице-адмирал (2006).
 06.05.2012-29.06.2016                                     Кравчук Виктор Петрович, вице-адмирал (2007).
 29.06.2016-04.10.2021                                     Носатов Александр Михайлович, адмирал (2018).
 с 04.10.2021                                                      Лиина Виктор Николаевич, адмирал (2022).

Северный флот 
 19.03.1988—12.03.1992 Громов Феликс Николаевич, адмирал (31.10.1988)
 12.03.1992—26.01.1999 Ерофеев Олег Александрович, адмирал (07.07.1992)
 26.01.1999-01.12.2001   Попов Вячеслав Алексеевич, адмирал (июнь 1999)
 04.12.2001—11.09.2003 Сучков Геннадий Александрович, адмирал (21.02.2002) 
 28.05.2004—04.09.2005 Абрамов Михаил Леопольдович, адмирал (2005)
 26.09.2005—11.09.2007 Высоцкий Владимир Сергеевич, адмирал (15.12.2006)
 19.11.2007-30.03.2011   Максимов Николай Михайлович, адмирал (13.12.2010)
 30.03.-24.06.2011           Воложинский Андрей Ольгертович, контр-адмирал (22.02.2004), временно исполняющий обязанности по должности
 24.06.2011-05.04.2016   Королёв Владимир Иванович, адмирал (15.12.2006)
 05.04.2016—03.05.2019   Евменов Николай Анатольевич, адмирал (2017)
 с 03.05.2019  Моисеев Александр Алексеевич, адмирал (2020)

Тихоокеанский флот 
 27.12.1986—01.04.1993   Хватов Геннадий Александрович адмирал (07.05.1987)
 01.04.1993—06.07.1994   Гуринов Георгий Николаевич адмирал (19.04.1993)
 04.08.1994—23.02.1996   Хмельнов Игорь Николаевич адмирал (30.08.1994)
 23.02.1996-11.07.1997     Куроедов Владимир Иванович адмирал (01.04.1996)
 11.07.1997-19.07.2001     Захаренко, Михаил Георгиевич адмирал (16.03.1998)
 19.07.-04.12.2001             Сучков Геннадий Александрович вице-адмирал (06.05.1993)
 04.12.2001—06.12.2007   Фёдоров Виктор Дмитриевич адмирал (21.02.2002)
 06.12.2007—29.10.2010   Сиденко Константин Семёнович адмирал (10.06.2010)
 С 29.10.2010                     Авакянц Сергей Иосифович адмирал (13.12.2014), до мая 2012 временно исполняющий обязанности по должности

Черноморский флот 
 май 1985-14.09.1991                         Хронопуло, Михаил Николаевич, адмирал (1986)
 17.09.1991-26.09.1992, № 1125*      Касатонов Игорь Владимирович, адмирал (31.10.1991)
 26.09.1992-15.01.1993                      Ларионов Виталий Петрович, вице-адмирал (1988), временно исполняющий обязанности по должности
 15.01.1993 — 27.01.1996, № 107*  Балтин Эдуард Дмитриевич, адмирал (16.06.1993)
 21.02.1996, № 240* — 04.07.1998    Кравченко Виктор Андреевич адмирал (01.04.1996)
 04.07.1998-09.10.2002                       Комоедов Владимир Петрович, адмирал (1999)
 09.10.2002-12.02.2005, № 152*         Масорин Владимир Васильевич, адмирал (12.12.2003)
 12.02.2005, № 152* — 17.07.2007     Татаринов Александр Аркадьевич, адмирал (12.12.2005)
 17.07.2007, № 917* — 02.07.2010     Клецков Александр Дмитриевич, вице-адмирал
 02.07.2010-24.06.2011                       Королёв Владимир Иванович, вице-адмирал (15.12.2006)
 24.06.2011-17.04.2013                       Федотенков Александр Николаевич, вице-адмирал (2012)
 17.04.2013-14.05.2018                       Витко Александр Викторович, адмирал (2014)
 14.05.2018—03.05.2019                     Моисеев Александр Алексеевич, вице-адмирал (2015)
 03.05.2019-08.2022                            Осипов Игорь Владимирович, адмирал (2021)
 с 08.2022                                             Соколов Виктор Николаевич, вице-адмирал (2014)

Каспийская флотилия 
 1987-24.12.1991                  Ляшенко Владимир Ефимович, вице-адмирал
 24.12.1991-1996                  Зинин Борис Михайлович, вице-адмирал (19.04.1993)
 1996-09.10.2002                  Масорин Владимир Васильевич, вице-адмирал (09.05.1997)
 09.10.2002-2005                  Старцев Юрий Владимирович, вице-адмирал (1993)
 2005-26.12.2009                  Кравчук Виктор Петрович, вице-адмирал (2007)
 март-сентябрь 2010           Куликов, Валерий Владимирович, контр-адмирал (2006), временно исполняющий обязанности по должности
 05.05.2010-04.07.2014        Алекминский Сергей Гаврилович, вице-адмирал (2003)
 04.07.2014-08.05.2015        Ахмеров Ильдар Фердинандович, капитан 1 ранга
 08.05.2015-07.2016             Осипов Игорь Владимирович, контр-адмирал (2014)
 с 07.2016                              Пинчук Сергей Михайлович, контр-адмирал (2014)

См. также 
 Список командующих войсками региональных командований Федеральной службы войск национальной гвардии России

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Список командующих Северным флотом
 Список командующих Черноморским флотом

Вооружённые силы России

Списки военных деятелей